Таве́рн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Вар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 650 км на південний схід від Парижа, 65 км на північний схід від Марселя, 55 км на північ від Тулона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 549 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1220,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 

 Таверн на сайті французького Національного інституту географії
 Таверн на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Таверн на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Таверн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Таверн на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Вар